Агентство Северо-Восточной границы (, NEFA) — одна из составных частей Британской Индии, а впоследствии (до 1972 года) — Индии. Административный центр — Шиллонг.

История 
После того, как в 1914 году Великобритания объявила «линию Мак-Магона» северо-восточной границей Индии, и включила Южный Тибет в состав Ассама, некоторые территории, на которых преобладающим населением являлись племена, были выделены из округов Дарранг и Лакхимпур провинции Ассам Британской Индии, и из них были образованы Полосы Северо-Восточной границы (, NEFT). Изначально NEFT делились на Центрально-Восточный сектор (состоящий из созданной в 1882 году Дибругархской полосы границы и территорий к югу от неё) и Западный сектор, каждым сектором управлял политофицер. В 1919 году Центрально-Восточный сектор был переименован в Садияскую полосу границы, а Западный сектор — в Балипараскую полосу границы; в этом же году была создана Лакхимпурская полоса границы. С 1937 года Садияская, Балипараская и Лакхимпурская полосы границы стали известны под общим названием Исключённые районы провинции Ассам (). В 1943 году из прилегающих районов Садияской и Лакхимпурской полос границы была создана Тирапская полоса границы. В 1946 году Балипараская полоса границы была разделена на Селаское подагентство и Субансирийскую область.

После обретения Индией независимости в 1947 году NEFT стали частью штата Ассам. В 1948 году Садияская полоса границы была разделена на Район холмов Абор и Район холмов Мишми. В 1950 году равнинная часть всех пограничных полос (Балипараской пограничной полосы, Тирапской пограничной полосы, Района холмов Абор и Района холмов Мишми) была передана под управление правительства штата Ассам, а остаток стал Районом племён штата Ассам. В 1951 году Балипараская полоса границы, Тирапская полоса границы, Район холмов Абор, Район холмов Мишми и Районы племён нага были переименованы в Агентство Северо-Восточной границы (NEFA).

26 января 1954 года NEFA было разделено на 6 участков границы (): Каменг (бывшее Селаское подагентство), Субансири (бывшая Субансирийская область), Тирап (бывшая Тирапская полоса границы), Сианг (бывший Район холмов Абор), Лохит (бывший Район холмов Мишми) и Туэнсанг. 1 декабря 1957 года Туэнсанг был отделён от Агентства и объединён со свежесозданным Округом холмов Нага, сформировав Область Холмы нага-Тэнсанг. 1 августа 1965 года управление Агентством было передано от Министерства внешних сношений Министерству внутренних дел, и 1 декабря 1965 года пять участков границы (Каменг, Субансири, Тирап, Сианг, Лохит) были преобразованы в округа, вместо политофицера управлять округами стал заместитель комиссара. В 1967 году для улучшения управления был создан Совет Агентства.

До 1972 года Агентство считалось частью штата Ассам, и управлялось президентом Индии через губернатора Ассама в качестве своего агента. 21 января 1972 года Агентство было преобразовано в Союзную территорию Аруначал-Прадеш, управляемую Главным комиссаром.

Примечания

Ссылки
 Why China is playing hardball in Arunachal
Агентства Британской Индии